«Черепашки-ниндзя» () — первая кинолента в серии фильмов о Черепашках-ниндзя. Дата выхода в США 30 марта 1990 года. Собрав в прокате свыше 200 млн долларов США, стал на тот момент самым коммерчески успешным независимым фильмом за всю историю.

Сюжет 
В канализацию Нью-Йорка попала колба с радиоактивным веществом и разбилась. Черепахи, обитающие в канализации, попадают под влияние действия мутагенного излучения жидкости и превращаются в человекоподобных черепах-подростков.
Их находит другой мутант — сэнсэй Сплинтер, крыса ростом с человека. Сплинтер даёт найденным черепахам имена Микеланджело, Донателло, Рафаэль и Леонардо и воспитывает в духе восточных единоборств.

Друзьями их становятся молодая рыжеволосая девушка-журналист Эйприл О’Нил и Кейси Джонс, мститель и истребитель нечисти. Теперь главная задача четырёх героев — победить коварного злодея-ниндзя Ороку Саки, известного как Шреддер.

В ролях

Музыка

Ссылки 
 Teenage Mutant Ninja Turtles I Официальный сайт фильма.

Семейные фильмы США
Фантастические комедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы New Line Cinema
Фильмы о говорящих животных
Фильмы о Черепашках-ниндзя
Фильмы Стива Бэррона
Фильмы США 1990 года